LKA est un sigle, qui signifie :
 Landeskriminalamt en Allemagne.
 Lane-Keeping Assist

LKA est un code, qui signifie :
 Sri Lanka,
 selon la norme ISO 3166-1 code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,

Code